NGC 4907 (другие обозначения — MCG 5-31-89, ZWG 160.257, DRCG 27-205, PGC 44819) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4907
Волосы Вероники (созвездие)
Скопление Волос Вероники